

Patronyme 

 Famille Motte ;
 Bertrand Motte (1914-1980), un industriel et homme politique français ;
 Eugène Motte (1860-1932), un industriel du textile et homme politique français ;
 Eugène Motte (1910-1983), un industriel et homme politique français ;
 Louis Motte-Bossut (1817-1883), un industriel français ;

 Capucine Motte (1971-), une écrivaine française ;
 Charles Motte (1785-1836), un lithographe et éditeur français ;
 Dominique Motte (1939-2019), un coureur cycliste français ;
 Émile Motte (1860-1931), un peintre belge ;
 Frédéric Motte (1964-), un industriel français ;
 Frédéric Motte, un entrepreneur et investisseur franco-suisse ;
 Henri-Paul Motte (1846-1922), un peintre d'histoire français ;
 Jason Motte (1982-), un joueur américain de baseball ;
 Joseph-André Motte (1925-2013), un designer français ;
 Maxime Motte (1973-), un acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Robert Motte (1754-1829), un général de brigade français ;
 Robert Motte (1929-2017), un général français, maire d'Embrun.

Architecture 
 La motte castrale est un ouvrage de défense médiéval.
 L'Usine  Motte-Bossut est une ancienne usine à Roubaix.

Pédologie 
 La motte de terre est un assemblage d'agrégats au niveau décimétrique ou un fragment artificiel des horizons de surface des sols cultivés.

Toponymie 
 Motte est un mot désuet pour désigner une éminence ou butte naturelle ou artificielle.
 La Motte de Vesoul est une colline de calcaire qui surplombe Vesoul et la vallée du Durgeon.
 La Motte aux Papelards ou motta papellardorum est une ancienne éminence et voirie de Paris, disparue lors de l'aménagement du Jardin dit Le Terrain, lui-même remplacé par le Square de l'Île-de-France.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme